est une expression anglaise signifiant « sens-le ». Elle peut faire référence à :

Musique

Album 

 , album de Fat Larry's Band sorti en  ;
 , album de  sorti le .

Chanson 

 , single de  sorti le  ;
 Feel It, chanson de The Tamperer featuring Maya présente sur l'album  sorti en  ;
 , single de Three 6 Mafia sorti le .